

Biologia 
TAP – acronimo inglese di Transporter Associated with antigen Processing, in italiano trasportatore associato con la processazione dell'antigene.

Aziende 
 TAP Portugal – Compagnia aerea portoghese

Codici 
 TAP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Tapachula (Messico)
 TAP – codice vettore ICAO di TAP Portugal
 TAP – codice ISO 639-3 della lingua taabwa
 TAP – codice ISO 3166-2:BF della Provincia di Tapoa (Burkina Faso)

Gasdotti 
 TAP - Trans-Adriatic Pipeline – Gasdotto Trans Adriatico

Fumetto 
 Tap – uno dei nipoti di Topolino

Informatica 
 Network tap – dispositivo hardware per monitoraggio il flusso dati in transito in una rete

Linguistica 

 Tap o Flap – consonante occlusiva prodotta con un breve e veloce contatto degli organi articolatori.